Антиох Кантемир:Кантемир, Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт-сатирик и выдающийся дипломат, деятель раннего русского Просвещения.
Кантемир, Антиох Константинович (?—1726) — господарь Молдавского княжества.